José Fábrega ist der Name folgender Personen:

* José de Fábrega (1774–1841), panamaischer Staatsmann
 José María Pinilla Fábrega (1919–1979), Politiker (Panama)